Агамы, или собственно агамы  () — род ящериц из семейства агамовых, обитающий в Африке.

Описание 
Длина тела составляет от 5 до 35 см. Имеют яркую окраску. Туловище у большинства видов стройное, голова вытянутая, хвост тонкий и сжатый с обеих сторон.

Образ жизни 
Питаются агамы насекомыми, некоторые виды травоядные. Ряд эндемичных видов населяют Сахару и каменистые пустыни Северной Африки, другие, наоборот, тяготеют к влажным тропическим лесам. Большинство видов живёт на деревьях или скалах, иногда поднимаются высоко в горы.

Распространение 
Распространены в Африке везде, кроме Мадагаскара.

Классификация 
На июль 2018 года в род включают 46 видов:

 
 
 , или агама колонистов

Примечания

Литература 
 
 Wagner, P. ; W. Freund ; D. Modrý ; A. Schmitz & W. Böhme, 2011: Studies on African Agama IX. New insights into Agama finchi Böhme et al., 2005 (Sauria: Agamidae) with the description of a new subspecies. Bonn Zoological Bulletin 60 (1): 25-34..
 Daudin FM (1802). Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Reptiles; Ouvrage faisant suite à l'Histoire Naturelle générale et particulière, composée par Leclerc de Buffon; et rédigée par C.S. Sonnini, membre de plusieurs sociétés savantes. Tome troisième [Volume 3]. Paris: F. Dufart. 452 pp. (Agama, new genus, p. 333).
 Manthey, Ulrich; Schuster, Norbert (1996). Agamid Lizards. U.S.A.: T.F.H Publications Inc. 189 pp. .
 Spawls, Stephen; Howell, Kim M.; Drewes, Robert C. (2006). Reptiles and Amphibians of East Africa. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. .

Агамовые
Пресмыкающиеся Африки